

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Nowopole – dawna nazwa Koniecpola
 Nowopole – część miasta Chełmek
 Nowopole – część wsi Kołat-Rybniki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Nowopole – część wsi Klonów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Nowopole – osada leśna w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Chełmek
 Nowopole – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice 
 Nowopole – część wsi Rumoka w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Nowopole – przysiółek wsi Unierzyż  w woj. mazowieckim, w pow.
mławskim, w gminie Strzegowo
 Nowopole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Nowopole – część wsi Nowa Wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo

Miejscowości na Litwie 
 Nowopole – dawny zaścianek w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Miejscowości na Białorusi 
 Nowopole – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Nowopole – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce
Nowopole – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
Nowopole – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Linki zewnętrzne